Mietułka – przysiółek wsi Stary Brus w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Stary Brus
 Mietułka – struga, dopływ Włodawki